Tailly kan syfta på:
 Tailly, Ardennes
 Tailly, Côte-d'Or
 Tailly, Somme